Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Mikiewicz – polski wojskowy
 Bolesław Mikiewicz – polski szachista, adwokat
 Konstanty Mikiewicz – polski poeta, prozaik
 Wojciech Mikiewicz – polski wojskowy i lekarz weterynarii